Il doppio del Family Circle Cup 1994 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1994.

Gigi Fernández e Nataša Zvereva erano le detentrici del titolo, ma hanno perso in finale perché si sono ritirate sul punteggio di 6–4, 4–1 per Lori McNeil e Arantxa Sánchez Vicario.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (finale)
 Lori McNeil /  Arantxa Sánchez Vicario (campionesse)
 Manon Bollegraf /  Martina Navrátilová (semifinali)
 Elizabeth Smylie /  Rennae Stubbs (secondo turno)

 Conchita Martínez /  Larisa Neiland (primo turno) 
 Amanda Coetzer /  Inés Gorrochategui (quarti di finale) 
 Sandra Cecchini /  Patricia Tarabini (primo turno) 
 Lindsay Davenport /  Lisa Raymond (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Family Circle Cup 1994